Евге́ний Алекса́ндрович Но́виков () — эстонский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник нарвского футбола. Начинал карьеру в местном «Трансе», играл в его составе четыре сезона. Затем выступал за таллинскую «Флору», стал в её составе двукратным чемпионом страны. Впоследствии играл за большое число клубов, в основном эстонских и российских, нигде не задерживаясь надолго. В частности, клубы «Содовик» и «Рига» прекратили своё существование из-за финансовых проблем в то время, когда он за них выступал.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (2): 2001, 2002 («Флора»)
 Финалист Кубка Эстонии (2): 2000/01 («Флора»), 2008/09 («Нымме Калью»)

Примечания 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Курессааре»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Рига» (1999)
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки ФК «Яро»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»